Democratisch heeft de volgende betekenissen:

 behorend bij de democratie
 behorend bij een Democratische Partij (doorverwijspagina)
 democratisch verkozen, zie: Vrije verkiezingen